Die Liste logischer Ausdrücke der Antike gibt Aufschluss über die altgriechischen und lateinischen Fachausdrücke, die von den antiken Philosophen in Texten zur Logik verwendet wurden. Sie enthält neben den griechischen Ausdrücken deren Transkription ins lateinische Alphabet sowie die lateinischen Entsprechungen und die deutschen Übersetzungen. In manchen Fällen sind auch erklärende Originalstellen angeführt. Die Beziehung einiger Ausdrücke untereinander sind separat bildlich veranschaulicht.

Fußnoten 

Logische Ausdrucke der Antike
Philosophische Logik
Philosophie der Antike